Centrul istoric se poate referi la:
Centrul istoric al Bucureștiului
Centrul istoric Sighetu Marmației
Centrul istoric din Baia Mare
Centrul istoric al Sibiului
Centrul istoric al Florenței